Vergebung steht für:

 Vergebung, ein Verhaltensmuster, mit dem Personen auf verletzendes Verhalten reagieren
 Vergebung (Psychologie), Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den Schuldvorwurf

Werktitel:
 Vergebung (Roman), dritter Teil der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson (2007)
 Vergebung (Film), Romanverfilmung von Daniel Alfredson (2009)
 Der Irland-Krimi: Vergebung, deutscher TV-Krimi von Züli Aladag (2021)

Siehe auch: